Le Birkirkara Football Club est un club maltais de football basé à Birkirkara, fondé en 1950.

Ce club fait partie des 16 membres fondateurs de l'Association européenne des clubs.

Historique 

 1950 : fondation du club sous le nom de Birkirkara FC
 1994 : fusion avec le Luxol SC St. Andrew's en Birkirkara Luxol FC
 1997 : le club est renommé Birkirkara FC
 1997 :  à une Coupe d'Europe (C3, saison 1997/98)

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Malte (4)
 Champion : 2000, 2006, 2010, 2013
 Vice-champion : 1953, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2014

 Coupe de Malte (5)
 Vainqueur : 2002, 2003, 2005, 2008, 2015
 Finaliste : 1973, 1990, 1999, 2000, 2001 et 2018

 Supercoupe de Malte (7)
 Vainqueur : 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014
 Finaliste : 1997, 1999, 2000, 2008, 2010, 2015

Bilan européen 
Légende
  
  
  
  
  

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club
 

Club de football à Malte
Club de football fondé en 1950